Johannes Linthorst Homan kan zijn:
 Johannes Linthorst Homan (1758-1847), lid Tweede Nationale Vergadering, notabelenvergadering, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.
 Johannes Linthorst Homan (1825-1876), Nederlands burgemeester
 Johannes Linthorst Homan (1844-1926), commissaris van de Koningin in de provincie Drenthe (1904-1917)
 Hans Linthorst Homan (1903-1986), commissaris van de Koningin in de provincie Groningen (1937-1945); medeoprichter Nederlandse Unie; Permanent Vertegenwoordiger bij de EEG en de EGKS (vanaf 1952)